Орло́вская:

Фамилия 
 Орловская, Дина Григорьевна (1925—1969) — российская переводчица.
 Орловская, Екатерина Алексеевна (1902—1967) — русская артистка оперетты.
 Орловская, Лариса Борисовна (1917—1991) — советская театральная актриса.

Топоним 
 Орловская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Орловская — станица Уральского казачьего войска в Российской империи, в настоящее время село Орлик в Казахстане.
 Орловская — прежнее название хутора Орлы в составе городского округа город Михайловка Волгоградской области.
 Орловская — до 1962 г. название посёлка Орловский в Орловском районе Ростовской области.

Другое 
 Орловская — декоративная порода кур.
 Орловская — планируемая станция Второй линии Самарского метрополитена.
 Орловская — планируемая станция Третьей линии Самарского метрополитена.

См. также 
 Орловский
 Орловское
 Орловская улица